Форестьє Луї Петрович (фр. Louis Forestier), (1892—1954) — французький кінооператор, з 1910 року працював в Росії.
 Сара Форестьє (фр. Sara Forestier; нар. 1986) — французька актриса, лауреат кінопремії «Сезар» 2005.
французькі прізвища